And so it goes (Billy Joel), een lied van Billy Joel uit 1990
 And so it goes (album van Don Williams), album van Don Williams uit 2012
 And so it goes (lied van Don Williams), lied van Don Williams op het bovenstaande album
 And So It Goes (2014), een Amerikaans komisch filmdrama uit 2014